Oláh Miklós (1493–1568) humanista, történész, esztergomi érsek
 Oláh Miklós (1853–1910) gimnáziumi tornatanár
 Oláh Miklós (1931–2018) görögkatolikus lelkész, tanár, a Papnevelő Intézet vezetője
 Oláh Miklós (1935–1957) 1956-os szabadságharcos, MÁV-alkalmazott, raktáros
 Oláh Miklós (1952) erdélyi magyar szerkesztő, tanár
 Oláh Miklós (1958) szociológus
 Oláh Miklós, az Állami Artistaképző Intézet igazgatója
 Oláh Miklós, az 1861-es magyarországi országgyűlés képviselője